Evolucija, u biologiji, definirana je kao promjena značajki populacije organizama pod utjecajem niza mehanizama i procesa koji djeluju tijekom određenog vremena.
Evolucija čovjeka
Evolucija (2001) (eng. Evolution), američka znanstveno-fantastična komedija iz 2001.
Evolucija Pokémona